Příjmení Peterson nebo Petterson nosí více osobností:

 Benjamin Peterson (* 1950) – americký zápasník, volnostylař
 David Peterson (* 1943) – kanadský politik
 David C. Peterson (* 1949) – americký fotograf a novinář
 Dickie Peterson (1946–2009) – americký baskytarista
 Donald Peterson (1933–2018) – americký astronaut
 Garry Peterson (* 1945) – kanadský bubeník
 Gösta Peterson (1923–2017) – švédský módní fotograf
 Jeret Peterson (1981–2011) – americký akrobatický lyžař
 Jesse Lee Peterson (* 1949) – americký černošský duchovní a občanský aktivista
 John Peterson (zápasník) (* 1948) – americký zápasník, volnostylař
 Jordan Peterson (* 1962) – kanadský klinický psycholog
 Hannibal Marvin Peterson (Hannibal Lokumbe; * 1948) – americký jazzový trumpetista a hudební skladatel
 Kristjan Jaak Peterson (1801–1822) – estonský básník, zakladatel estonské národní literatury
 Lucky Peterson (1964–2020) – americký zpěvák a kytarista
 Oscar Peterson (1925–2007) – kanadský jazzový pianista
 Per Petterson (* 1952) – norský spisovatel
 Rebecca Petersonová (* 1995) – švédská profesionální tenistka
 Ronnie Peterson (1944–1978) – švédský automobilový závodník Formule 1

Podobná příjmení 
 Paterson
 Patterson (příjmení)
 Petersson
 Petersen
 Peters
 Pedersen

Externí odkazy 
 

Švédská příjmení